Пельцман () — фамилия.

Известные носители:
 Пельцман, Михаил Израилевич (род. 1947) — литератор.

 Пелцман, Сэмюэл (род. 1940) - американский экономист.

 Эффект Пельцмана